Николай Григорьевич Писаревский (1 ноября 1821, Подольская губерния — 20 июня 1895, Санкт-Петербург) — организатор и первый директор Технического училища почтово-телеграфного ведомства Российской империи (1886—1891), директор электротехнического института (1891—1895), российский инженер в области электрических средств связи, военный топограф, редактор, публицист. Общественный деятель.

Руководитель строительства первого в России подводного кабеля через Каспийское море от Баку до Красноводска (1879) и от Петербурга до Кронштадта.

Биография 
Из дворян Подольской губернии. Окончив с отличием Полоцкий кадетский корпус, продолжил учёбу в Дворянском полку, затем в чине прапорщика служил в 13-й артиллерийской бригаде. С 1843 по 1847 обучался на отделении геодезии и связи Военной академии Генерального штаба.

По окончании академии получил назначение в Генеральный штаб армии на должность помощника начальника геодезического отделения военно-топографического дела. Под его руководством группа офицеров впервые в истории русской армии произвела военно-топографические съёмки местности ряда важных в стратегическом отношении западных губерний Российской империи, были составлены топографические карты. За успешное выполнение заданий был повышен в звании и получил ряд наград и Высочайших благодарностей .

В 1855 Н. Писаревский был назначен начальником фотографического отдела Генерального штаба армии. Занимался организацией подготовки специалистов-фотографов. В 1858 был направлен за границу «для собирания сведений по фотографическому искусству». Посетил Лондон, Париж, Берлин; слушал курс лекций по физике в Сорбонне, встречался в Лондоне с Герценом, изучал фотоискусство. После возвращения в Россию стал активно внедрять фотографию в военное дело, за это был отмечен наградами. В 1859 ему был присвоен чин полковника.

Н. Писаревский был хорошо известен в литературном мире. В 1860 он организовал просветительское издательское товарищество «Общественная польза» и был одним из его первых директоров, а в 1861 получил разрешение на издание официальной газеты военного министерства «Русский инвалид». Газета стала выходить с 11 апреля 1861 г. под его редакцией как общественно-политическое издание. «Русский инвалид» занимал видное место среди органов печати России. На страницах газеты широко пропагандировалась идея необходимости проведения в России всеобъемлющих реформ, в особенности в армии и на флоте, выражалось горячее сочувствие крестьянской реформе. Под руководством Н. Писаревского газета приобрела ярко выраженный буржуазно-либеральный характер.

В 1862 Писаревский неофициальный отдел «Русского инвалида» выделил в самостоятельную газету «Современное слово». Деятельность Писаревского в этой газете нашла отклики в «Колоколе» Герцена и сатирических поэмах Н. А. Некрасова «Два издателя» и «Песня об Аргусе».

В 1863 Писаревский был уволен со службы, что вызвало протест общественности. В июне 1864 возвратился в армию и возобновил активную публицистическую деятельность.

В 1868—1885 годах — инспектор Телеграфного ведомства. Посетил почти все губернии империи, в том числе Сибирь, возглавлял Технический комитет Телеграфного ведомства, занимался вопросами производства отечественного кабеля. Глубокие знания в области электротехники, телеграфии, телефонии и накопленный за 10 лет инженерный опыт работы дали возможность Писаревскому, начиная с 1877, регулярно печатать свои статьи и практические руководства по телеграфному и телефонному делу, а также подготовить ряд книг и статей по физике, где была показана её роль в телеграфии. Особое внимание он уделял электрическим измерениям (первая в России книга по электрическим измерениям была написана именно Н. Г. Писаревским).

Н. Г. Писаревский так писал о своей работе: Ревизовал казенные телеграфные отделения почти всей России, издал руководство по устройству телеграфной линии, знакомился с телеграфным делом в Париже, Лондоне, руководил работами по прокладке кабеля от Петербурга до Кронштадта и от Баку до КрасноводскаВ 1886—1895 годах — организатор и директор (1886-1891) Технического училища Почтово-телеграфного ведомства, преобразованного в Электротехнический институт, первый директор ЭТИ (ныне СПБГЭТУ "ЛЭТИ") (1891-1895).

Автор ряда учебников и научно-технических пособий.
 «Общепонятная физика» (1852 , второе, исправленное и дополненное издание в трех частях в 1854 г. (ч. 1), в 1856 г. (ч. 2) и в 1858 г. (ч. 3))
 «Учебник физики для гимназий» (в соавт. 1859)
 «Общепонятная механика, применяемая к сельскому хозяйству, промышленности и домоводству, составленная по курсу Делона с изменениями, дополнениями и примечаниями» (1854)
 «Руководство к устройству воздушных телеграфных линий» (1878)
 «Телефоны и практическое их применение», (8 изданий, 1881)

Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 Писаревский Николай Григорьевич (1821—1895) 

Инженеры Российской империи
Связисты
Телеграф
Редакторы Российской империи
Публицисты XIX века
Публицисты Российской империи
Педагоги Российской империи
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Дворянского полка
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Топографы Российской империи
Фотографы XIX века
Фотографы Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Авторы учебников
Физики Российской империи
Родившиеся в Подольской губернии